Yepes steht für:
 Yepes (Toledo), Gemeinde in der Provinz Toledo, Spanien

Personen:
 Belarmino Correa Yepes (1930–2020), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von San José del Guaviare

 Mario Yepes (* 1976), kolumbianischer Fußballspieler
 Narciso Yepes (1927–1997), spanischer Gitarrist und Herausgeber von Gitarrenmusik
 Tomás Yepes (1598–1674), spanischer Maler